Slavíček může být:

 malý slavík – více různých významů
 Slavíček (příjmení) – české příjmení
 Slavíček (Ralská pahorkatina) – vrch asi 1,5 km jihovýchodně od obce Sloup v Čechách v okrese Česká Lípa